von Wattenwyl steht für:

 Wattenwyl (Patrizierfamilie), Berner Patriziergeschlecht

Wattenwyl oder Watteville ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Ludwig von Wattenwyl (1714–1780), Schweizer Historiker und Politiker
 Alix de Watteville (1889–1964), Schweizer Schriftstellerin
 Anna von Wattenwyl (1841–1927), Schweizer Person der Heilsarmee
 Benigna Justine von Watteville (1725–1789), deutsche Missionarin
 Charles de Watteville (1605–1670), spanischer Diplomat
 Dani von Wattenwyl (* 1972), Schweizer Moderator
 Eduard von Wattenwyl (Geistlicher) (1815–1890), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Eduard von Wattenwyl (1820–1874), Schweizer Jurist, Gutsbesitzer, Politiker und Historiker

 Jacques de Watteville (* 1951), Schweizer Diplomat
 Jakob von Wattenwyl (1466–1525), Schweizer Politiker
 Jean Charles de Watteville (1628–1699), spanischer Diplomat
 Johannes von Watteville (1718–1788), deutscher evangelischer Bischof und Missionar 

 Katharina Franziska von Wattenwyl (1645–1714), Schweizer Adelige und Spionin
 Ludwig von Wattenwyl (1669–1740), Schweizer Politiker und Militärperson
 Marie de Gottrau-von Wattenwyl (1860–1910), Schweizer Schulgründerin

 Sophie von Wattenwyl (1793–1854), Berner Patrizierin
 Stewy von Wattenwyl (* 1962), Schweizer Jazzmusiker
 Vivienne de Watteville (1900–1957), britische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Béatrice-von-Wattenwyl-Haus, Stadtpalais in Bern
 Wattenwil (Begriffsklärung)